Иван Патрушев:
 Патрушев, Иван Александрович (1918—1989) — Герой Советского Союза.
 Патрушев, Иван Кузьмич (II пол. XVII в.—нач. XVIII в.) — рудознатец, обер-бергмейстер.